Katedrála svatého Patrika je název katedrály, která je zasvěcena svatému Patrikovi.

Seznam katedrál svatého Patrika podle zemí:

Irsko 
 Katedrála svatého Patrika (Armagh)
 Katedrála svatého Patrika (Dublin)

Kanada 
 Bazilika svatého Patrika (Montreal)
 Bazilika svatého Patrika (Ottawa) 
 Kostel svatého Patrika (St. John's) 
 Katedrála svatého Patrika (Thunder Bay)

Spojené státy americké 
 Katedrála svatého Patrika (Charlotte)
 Katedrála svatého Patrika (El Paso)
 Katedrála svatého Patrika (Fort Worth)
 Katedrála svatého Patrika (Harrisburg)
 Pro-katedrála svatého Patrika (Newark)
 Katedrála svatého Patrika (New York)
 také Stará katedrála svatého Patrika (New York)
 Katedrála svatého Patrika (Norwich)
 Pařížská proto-katedrála svatého Patrika (San Jose)

Jinde 
 Katedrála svatého Patrika (Auckland)
 Katedrála svatého Patrika (Melbourne)
 Katedrála svatého Patrika (Ballarat)
 Katedrála svatého Patrika (Parramatta)
 Katedrála svatého Patrika (Karachi)

Související články 
 Kostely zasvěcené svatému Patrikovi